Farciminellum är ett släkte av mossdjur. Farciminellum ingår i familjen Farciminariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Farciminellum